Schenckiella marcgraviae är en svampart som beskrevs av Henn. 1893. Schenckiella marcgraviae ingår i släktet Schenckiella och familjen Saccardiaceae.   Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Sporsäcksvampar
marcgraviae